foi um mestre de Okinawa-te, do estilo Tomari-te. Teve como colaborador a Kishin Teruya e, aluno, a Kosaku Matsumora. Também era conhecido por Giko Uku. Viveu entre 1800 e 1850. Como legado, deixou o kata Naihanchi.

Caratecas
Mestres do caratê